Indonesië
 Jatiroto (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
 Jatiroto (Buayan)
 Jatiroto (Sumber Baru)
 Jatiroto (Kayen)
 Jatiroto (Lumajang)
 Jatiroto (Wonogiri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing